Михаил Назимов: Назимов, Михаил Александрович (1800—1888) — декабрист, участник Кавказской войны, председатель Псковской губернской земской управы.
 Назимов, Михаил Леонтьевич (1806—1878) — московский врач, лечил Н. В. Гоголя; секретарь университетского совета Московского университета.